Île Seymour, île de l'Antarctique
 Île Seymour, île du Nunavut située dans les îles de la Reine-Élisabeth.
 Île Seymour Nord, île de l'Équateur située dans les Îles Galápagos
 Île Seymour Sud, île de l'Équateur située dans les Îles Galápagos